Ефим Тарановский ( — ) — военнослужащий, анархо-коммунист, участник махновского движения.

Биография 
Родился в крестьянской семье в селе Васильевка Большеянисольской волости, Мариупольского уезда Екатеринославской губернии. Проживал в Гуляйполе.

С 1917 года коммунист, активный участник повстанческого движения.

Член СРПУ(м) в ноябре — декабре 1919 года.

В 1920 — начале 1921 гг. — член штаба РПАУ, начштаба 1-й Оперативной группы (РПАУ), задействованной против Русской армии генерала П. Н. Врангеля в ходе Перекопско-Чонгарская операции.

С 2 июня 1921 года — начальник штаба РПАУ, имел право быть заместителем Н. Махно.

Убит 22 августа 1921 года при переправе через реку Ингул.

Примечания

Литература 
 Белаш А. А. В., Белаш В. Ф. Дороги Нестора Махно. Киев, 1993
 Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918—1921:Документы и материалы / Серия: Крестьянская революция в России. 1902—1922 гг.: Документы м материалы / Под ред. В. Данилова и Т. Шанина. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. — 1000 с.

Анархо-коммунисты
Военные Революционной повстанческой армии Украины
Сожжённые на костре